Булакту́й () — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.
Входит в состав сельского поселения «Урда-Ага».

География 
Находится на речке Булактуй (левобережье Аги) в 13 км к северо-востоку от центра сельского поселения, села Урда-Ага, и в 1,5 км к юго-западу от села Амитхаша, в 8 км от районного центра — пгт Агинское.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 1923 году.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 84 % от 239 чел..

Инфраструктура 
15 домов.

Транспорт 
Региональная автодорога Агинское — Дульдурга.

Примечания 

Населённые пункты Агинского района